Compliance kan syfta på:

 Compliance (finans) – finansiell regelefterlevnad
 Compliance (medicin) –  hur väl en patient följer medicinska råd